Le qualificazioni del singolare maschile del Mutua Madrid Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Santiago Giraldo (Qualificato)
  Alejandro Falla (Qualificato)
   Serhij Stachovs'kyj (Qualificato)
  Flavio Cipolla (ultimo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)
  Potito Starace (Primo turno, ritiro)
  Igor' Andreev (Qualificato)

 Édouard Roger-Vasselin (ultimo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Philipp Petzschner (primo turno) 
 Adrian Ungur (primo turno)
 Vasek Pospisil (primo turno)
 Victor Hănescu (Qualificato)
 Daniel Gimeno Traver (Qualificato)

Qualificati

  Santiago Giraldo
  Alejandro Falla
  Serhij Stachovs'kyj
  Victor Hănescu

  Daniel Gimeno Traver
  Federico Delbonis
  Igor' Andreev

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Mutua Madrid Open 2012
ATP World Tour 2012